Гран-при Малайзии 2002 года — второй этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2002 года. Прошёл на автодроме Сепанг в Малайзии. Соревнования состоялись 17 марта 2002 года.



Гонка 

|}

 Первый победный дубль для команды Williams с 1996 года.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Малайзии